Иван Минкевич:
 Минкевич, Иван Алексеевич — директор ВНИИМК, доктор сельскохозяйственных наук, лауреат Сталинской премии в области науки.
 Минкевич, Иван Иванович (1826—1897) — русский врач, главный хирург Кавказской армии.